Лонжев () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Лонжев () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея